Ра́стань — ручей в районе Нагатино-Садовники Южного административного округа Москвы, правый приток Москвы-реки. Водосборный бассейн застроен, река протекает в подземном коллекторе.

Длина составляет 1,1 км, площадь водосборного бассейна — 1,5 км². Исток расположен у развилки Варшавского и Каширского шоссе. Водоток в коллекторе проходит на север вдоль 1-го Нагатинского проезда. Устье расположено в 900 метрах к югу от устья Котловки. На берегах реки находились деревни Верхние и Нижние Котлы.

Название реки произошло от географического термина «росстани» — «перекресток дорог», то есть место где «расстаются».

Примечания

Литература

Ссылка 
 Растань на карте «Малые реки Москвы» 1998 года на сайте Retromap
 Описание речного коллектора на сайте Подземные реки Москвы
 Растань на сайте проекта Малые реки Москвы

Реки Москвы
Подземные реки
Притоки Москвы